

Codici 
 A66 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Livorno
 A66 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A66 – autostrada britannica collegamento ra la A1 e Darlington
 A66 – autostrada francese Villefranche-de-Lauragais (Tolosa Sud) – Pamiers Sud